dit el Pacient fou arxiduc-duc d'Àustria.

Va néixer a Viena, fill del duc Albert III d'Àustria i Beatriu de Nuremberg. Fou duc d'Àustria de 1395 a 1404; llavors l'arxiducat incloïa la moderna Baixa Àustria i la major part de l'Àustria mentre la resta de dominis dels Habsburg estaven governats aleshores pels seus parents de la línia leopoldina dels Habsburg. El govern d'Albert es va caracteritzar per enfrontaments amb aquesta branca de la família i amb els la dinastia de Luxemburg, representada per Wenceslau i per Segimon de Luxemburg.

Albert va morir a Klosterneuburg, a la Baixa Àustria, el 1404. Està enterrat a la cripta ducal a l'Stephansdom a Viena. El va succeir el seu fill Albert V d'Àustria (després Albert II d'Alemanya).

Matrimoni i fills 
Es va casar a Viena el 24 d'abril de 1390 amb Joana Sofia de Baviera, filla d'Albert I d'Holanda, duc de Baviera-Straubing i de Margarida de Brieg. Els seus fills foren:
 Margarida (26 de juny de 1395, Viena - 24 de desembre de 1447), casada a Landshut el 25 de novembre de 1412 amb el duc Enric XVI de Baviera.
 Albert V (16 d'agost de 1397 - 27 d'octubre de 1439 a Neszmély, Hongria).

Ancestres

Rerències

Bibliografia 
 

Arxiducs d'Àustria
Ducs d'Àustria
Habsburg d'Àustria
Morts a Àustria
Morts de disenteria
Polítics vienesos